Wiesbaden – città dell'Assia, in Germania
 Classe Wiesbaden – classe di incrociatori leggeri della Kaiserliche Marine
 Wiesbaden Phantoms – squadra di football americano tedesca
 Terme di Wiesbaden – terme dell'omonima città tedesca